Сбо́рная Киргизской республики по футбо́лу (кирг. Кыргызстандын улуттук футбол курамасы/Qyrğyzstandyn uluttuq futbol quramasy) — национальная сборная, представляющая Киргизию на международных турнирах и матчах по футболу. Управляющая организация — Федерация футбола Киргизии, являющаяся с 1994 года членом АФК и ФИФА, также член ФАЦА. С октября 2014 года главным тренером сборной является российский тренер Александр Крестинин. Основной капитан сборной — Валерий Кичин. Домашние матчи проводит на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке, вмещающем 23 тысячи зрителей, и являющимся крупнейшим и главным стадионом страны.

По состоянию на 26 декабря 2022 года, сборная Киргизской республики в рейтинге ФИФА занимает 94-е место среди 210 стран-членов ФИФА. Наивысшее место этой сборной в рейтинге ФИФА зафиксировано в апреле 2018 года, когда она занимала 75-е место, и самое низкое место зафиксировано в марте 2013 года, когда сборная занимала 201-е место.

Сборная Киргизской республики ни разу не участвовала на чемпионате мира, а также до недавнего времени не могла квалифицироваться ни на один Кубок Азии, но в 2018 году смогла пройти квалификацию и впервые в своей истории вышла на финальный этап Кубка Азии 2019 в ОАЭ. До недавнего времени являлась одной слабейших сборных в Азии и в мире, но в последние два-три года поднялась на новый уровень, и стала «сборной-середняком» в азиатском континенте.

История

Становление 
До 1991 года сборная не существовала, киргизские футболисты выступали за сборную СССР

После распада СССР и обретения независимости Киргизии 31 августа 1991 года, была создана и сборная. Первый матч Киргизия сыграла 23 августа 1992 года в рамках Кубка Центральной Азии против сборной Узбекистана в Ташкенте, на стадионе «Пахтакор». Матч завершился победой сборной Узбекистана со счётом 3:0. На пока единственном розыгрыше Кубка Центральной Азии в 1992 году, сборная Киргизии заняла четвёртое место. Вообще, первый в истории матч сборной Киргизии должен был состояться 16 июля того года против сборной Туркмении, но матч не состоялся из-за неявки сборной Туркмении. В 1992 году сборная всего сыграла 5 игр. Из них, в 4 матчах проигрывала, один матч сыграла в ничью.

В 1993 году сборная Киргизии участвовала в Кубке ОЭС 1993 в Иране, где не смогла выйти со своей группы, где её соперниками были сборные Азербайджана, Таджикистана и молодёжная сборная Казахстана. Проиграла Азербайджану и сыграла в ничью с Таджикистаном и «молодёжкой» Казахстана. В 1993 году сборная больше не проводила игр. Таким образом, после одного матча 1993 года сборная берёт перерыв на год.

В 1994 году Федерация футбола Киргизской Республики была официально принята в АФК и ФИФА, став полноправным членом этих футбольных организаций. В апреле 1994 года сборная участвовала в Кубке Независимости Узбекистана в Ташкенте. На этом турнире, который проходил в формате лиги, сборная Киргизии заняла последнее пятое место: одна ничья (с Казахстаном) и три поражения (от Узбекистана, Таджикистана и Туркмении). После этого наступает перерыв на два года.

Превращение в аутсайдера 
В 1995 году сборная не провела ни одного матча. В 1996 году сыграла пять игр в рамках отборочного турнира к Кубку Азии 1996, который прошёл в декабре 1996 года в ОАЭ. В этом отборочном турнире, сборная Киргизии заняла второе место из трёх в своей группе (со сборными Саудовской Аравии и Йемена) и не смогла получить путёвку в Кубок Азии. Итого, в 1996 году сборная провела 5 игр, из которых в одном матче обыграла сборную Йемена и проиграла в оставшихся четырёх матчах.

В 1997 году сборная впервые в своей истории участвовала в отборочном турнире к чемпионату мира 1998 во Франции. Остановилась уже в первом раунде, заняв второе место в своей группе, где её соперниками были сборные Ирана, Сирии и Мальдив. Итого: 5 игр, 3 победы и 2 поражения.

В 1998 году сборная не провела ни одного матча.

В 1999 году сыграла три матча в рамках отборочного турнира к Кубку Азии 2000, который прошёл в октябре 2000 года в Ливане. В этом отборочном турнире сборная Киргизии заняла последнее четвёртое место в своей группе (со сборными Ирака, Омана и Таджикистана) и не смогла получить путёвку в Кубок Азии. Итого, в 1999 году сборная провела 3 матча, проиграв все 3.

В 2000 году участвовала в чемпионате Федерации футбола Западной Азии 2000 в качестве приглашённой сборной. На турнире сборная заняла последнее место в своей группе, проиграв все три матча. Соперниками по группе являлись сборные Ирака, Иордании и Ливана. В ноябре 2000 году сборная Киргизии сыграла товарищеский матч против Эстонии — впервые против сборной из УЕФА. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу эстонской сборной. Таким образом, в 2000 году сборная провела 4 матча, проиграв все 4.

В 2001 году участвовала в отборочном турнире к чемпионату мира 2002 в Японии и Республике Корея. Остановилась уже в первом раунде, заняв третье место в своей группе, где её соперниками были сборные Бахрейна, Кувейта и Сингапура. Итого, матчей в 2001 году — 7. Побед — 1, ничьи — 1, поражения — 5.

Кризис 
В 2002 году сборная не провела ни одного запланированного матча. В 2003 году сыграла три матча в рамках отборочного турнира к Кубку Азии 2004, который прошёл в июле 2004 года в Китае. В этом отборочном турнире сборная Киргизии заняла второе место в своей группе (со сборными Непала и Афганистана) и не смогла получить путёвку в Кубок Азии, победив Непал и проиграв Афганистану. В том году также принимала участие в первом раунде отборочного турнира к чемпионату мира 2006 в Германии. В обоих матчах победив Пакистан, вышла в следующий второй этап. Итого в 2003 году сборная провела 4 матча, проиграв 1 матч и выиграв оставшиеся 3 матча.

В 2004 году участвовала во втором этапе отборочного турнира к чемпионату мира 2006. По итогам этого этапа, заняла последнее четвёртое место в своей группе, где её соперниками были сборные Бахрейна, Сирии и Таджикистана. В 2004 году провела 8 игр. 1 победа, 2 ничьи и 5 поражений.

Запланированных матчей в 2005 году сборная не провела.

В 2006 году сборная участвовала в новом турнире АФК для слабейших сборных Азии — Кубке вызова АФК 2006, который прошёл в Бангладеш. Сборная Киргизии вышла из своей группы с первого места (в группе были сборные Таджикистана, Пакистана и Макао. На 1/4 финала обыграла сборную Палестины со счётом 1:0, а в полуфинале проиграла сборной Таджикистана со счётом 2:0. Всего матчей в 2006 году — 6, по 3 победы и поражения.

Сборная Киргизии не участвовала в отборочном турнире к Кубку Азии 2007 из-за слишком низкого рейтинга ФИФА, наряду с остальными 15 слабейшими сборными Азии. В январе 2007 года главным тренером сборной снова был назначен Нематджан Закиров. В 2007 году сборная принимала участие в международном турнире Кубок АлмаТВ в Казахстане, где проиграла все три матча против сборных Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. В том году сборная также принимала участие в Кубке Неру 2007 в Индии, где также не смогла выйти из группы, заняв третье место из пяти. Соперниками по группе были Сирия, Индия, Бангладеш и Камбоджа. В том году сборная также участвовала в отборочном турнире к чемпионату мира 2010 в ЮАР, остановившись уже в первом предварительном раунде, где её соперником являлась сборная Иордании. Итого в 2007 году сборная сыграла 9 игр. 3 победы и 6 поражений.

В 2008 году сборная участвовала в отборочном турнире Кубка вызова АФК 2008 — на котором участвовали слабейшие сборные Азии. Сборная Киргизии не смогла получить путёвку даже на этот чемпионат для слабейших сборных, заняв второе место в своей группе, где её соперниками были Афганистан и Бангладеш. В 2008 году сборная всего провела 3 матча, победив в одном и проиграв в остальных двух матчах. В декабре Нематджан Закиров был уволен с поста главного тренера.

В январе 2009 года главным тренером стал Анарбек Омромбеков, который возглавлял сборную вплоть до мая 2011 года. В 2009 году сборная во второй раз участвовала в Кубке Неру 2009 в Индии, где также не смогла выйти из группы, заняв также 3-е место из пяти, как и в прошлый раз. Соперниками по группе были Сирия, Индия, Ливан и Шри-Ланка. В том году сборная также участвовала в отборочном турнире Кубка вызова АФК 2010. На этот раз сумев получить путёвку в финальную часть турнира. Итого, в 2009 году сборная провела 7 игр. Одна победа, по три ничьи и поражения.

В 2010 году участвовала в Кубке вызова АФК 2010 в Шри-Ланке. Попав в группу В, сборная Киргизии заняла третье место в своей группе, где помимо неё были сборные КНДР, Туркмении и Индии. Сборная Киргизии не участвовала в отборочном турнире к Кубку Азии 2011 из-за слишком низкого рейтинга ФИФА.

В 2011 году сборная участвовала в отборочном турнире Кубка вызова АФК 2012. Попав в одну группу со сборными Мальдив, Таджикистана и Камбоджи, не смогла получить путёвку в финальную часть турнира. В мае 2011 года главным тренером вместо Анарбека Ормомбекова был назначен Мурат Джумакеев. В том году сборная также принимала участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2014 в Бразилии. Остановившись во втором раунде, где её соперником являлась сборная Узбекистана. В 2011 сборная провела всего 5 игр. Проиграв в 4, и выиграв один матч.

В 2012 году сборная Киргизии провела лишь один матч (товарищеский) против сборной Казахстана, проиграв со счётом 2:5. В сентябре того же года с поста главного тренера был уволен Мурат Джумакеев, а вместо него в сборную Киргизии в качестве главного тренера впервые был назначен иностранный специалист, которым оказался российский тренер Сергей Дворянков.

В 2013 году сборная участвовала в очередном отборочном турнире Кубка вызова АФК 2014. Попав в одну группу со сборными Таджикистана и Пакистана и Макао, смогла получить путёвку в финальную часть турнира с первого места в своей группе. В 2013 году сборная также провела сразу пять товарищеских матчей против сборных Эстонии, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана и Индонезии. В 2013 году всего провела 8 игр. 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения. Сборная Киргизии не участвовала в отборочном турнире к Кубку Азии 2015 из-за слишком низкого рейтинга ФИФА.

В 2014 году участвовала в Кубке вызова АФК 2014 на Мальдивах. Попав в группу А, сборная Киргизии заняла 3-е место в своей группе, где помимо неё были сборные Палестины, Мальдив и Мьянмы. В том году сборная всего провела 9 игр. Одна победа, две ничьи и шесть поражений. В мае 2014 года Сергей Дворянков был уволен с поста главного тренера, и его место временно занял Мирлан Эшенов. В октябре того же года главным тренером стал российский тренер — Александр Крестинин, который работает в этой должности по настоящее время.

Начало оживления 
В 2015 году сборная Киргизии под руководством российского тренера Александра Крестинина участвовала в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 в России. Сборная остановилась на втором раунде, заняв 3-е место из пяти в своей группе. Соперниками сборной были Австралия, Иордания, Таджикистан и Бангладеш. Благодаря третьему месту в своей группе, сборная Киргизии получила возможность участвовать в финальном раунда отборочного турнира к Кубку Азии 2019 в ОАЭ.

В 2016 году сборная провела 5 товарищеских игр против сборных Филиппин (два матча), Ливана, Туркмении и Бахрейна. Итого в 2016 году 5 игр, одна победа, по две ничьи и поражения.

С марта 2017 года по март 2018 года сборная Киргизии участвовала в финальном раунде отборочного турнира к Кубку Азии 2019. В марте 2018 года сборная Киргизии заняла первое место в своей группе и впервые в своей истории получила путёвку в Кубок Азии 2019. Соперникам по группе в отборочном раунде являлись сборные Индии, Мьянмы и Макао. В конце 2017 года сборная Киргизии участвовала в международном турнире Кубок Солидарности Цунами 2017 в Индонезии, где стала победителем турнира, который проходил в формате лиги.

В 2018 году провела ряд товарищеских матчей, готовясь к Кубку Азии 2019. По итогам жеребьевки, сборная Киргизии попала в группу С вместе со сборными Республики Корея, Китая и Филиппин.

В 2019 году сборная Киргизии начала свое выступление в Кубке Азии, который проходил в ОАЭ, не очень удачно. Первые два матча сборная Киргизии проиграла сборной Китая и сборной Южной Кореи соответственно. Победа в третьем матче над сборной Филиппин позволила сборной Киргизии выйти в стадию плей-офф, однако первый же матч, 1/8 финала, сборная проиграла хозяевам Кубка — сборной ОАЭ.

В 2020 году сборная не провела ни одного матча. Причиной стал разгар в стране пандемии коронавируса.

Участие в мировых и континентальных турнирах

Чемпионат мира

Кубок Азии АФК

Достижения 
 Обладатель Aceh World Solidarity Tsunami Cup: 2017
  Бронзовый призёр Кубка вызова АФК: 2006
  Бронзовый призёр Кубка ЭЛФ: 2006

Матчи 
Смотри статью: :en:Kyrgyzstan national football team results

10 последних матчей

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Александром Крестининым для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Монголии (7 июня 2021), сборной Мьянмы (11 июня 2021) и сборной Японии (15 июня 2021).
 Игры и голы приведены по состоянию на 19 ноября 2019 года:

Главные тренеры

Стадион, болельщики, принципиальные соперники 
Почти все свои домашние матчи сборная Киргизии проводит на стадионе имени Долона Омурзакова, вмещающего 23000 зрителей. Стадион имени Долона Омурзакова был открыт в 1941 году, расположен в столице страны — Бишкеке, и является крупнейшим стадионом в Киргизии.

В разные годы, сборная Киргизии также иногда проводила свои некоторые матчи в других городах и стадионах страны. Так, сборная играла на столичном стадионе «Динамо», вмещающий 10,000 зрителей, а также на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева в Оше, вмещающий 12000 зрителей.

У сборной Киргизии имеется большое количество болельщиков. Почти в каждом домашнем матче этой сборной, стадион заполняется болельщиками и фанатами киргизской сборной. Именно на матчи национальной сборной, стадионы в Киргизии заполняются, иногда до отказа. Также на выездных матчах сборной, со стадиона болеют за свою сборную немногочисленные болельщики этой команды.

Принципиальные матчи со сборной Таджикистана — с южным соседом Киргизии, а также с другими центральноазиатскими сборными (сборные Узбекистана и Туркмении).

Примечания

Ссылки 
 Сборная Киргизии на сайте ФИФА
 Все игры сборной Киргизии с 1992 года

Киргизия